Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz () a fost un arhitect și om politic român.

Biografie 
Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz s-a născut în București. A terminat studiile la Institutul de Arhitectură Ion Mincu din București, promoția 1977.

Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz a fost căsătorit și are două fete.

Cariera politică 
Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz a fost deputat român în toate legislaturile din perioada 1990–2016, membru al Partidul Social Democrat din 2003. În perioada 1990-2003, Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz a membru în Partidul Democrat. În legislatura 1990-1992, Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz a fost validat pe data de 18 iunie 1990 și a demisionat pe data de 31 iulie 1990, dată la care a fost înlocuit de către deputata Dorina Mihăilescu. În perioada 28 iunie 1990 - 16 octombrie 1991, Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz a fost ministru al tineretului și sportului în Guvernul Petre Roman (2). Bogdan Nicolae Duvăz a fost ministru pentru relația cu Parlamentul în Guvernul Victor Ciorbea. În perioada 28 decembrie 2004 - 28 decembrie 2004, Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz a fost ministru delegat pentru relația cu partenerii sociali în Guvernul Adrian Năstase.

Distincții și decorații 
 Serviciul credincios în grad de Cavaler conferit la 1 decembrie 2002.

Note

Nașteri în 1948
Decese în 2019
Deputați români 1990-1992
Deputați români 1992-1996
Deputați români 1996-2000
Deputați români 2000-2004
Deputați români 2004-2008
Deputați români 2008-2012
Partidul Național Liberal
Politicieni români din secolul al XXI-lea
Politicieni români din secolul al XX-lea
Deputați români 2012-2016
Membri ai Partidului Social Democrat
Membri ai Partidului Democrat (România)
Miniștri români
Guvernele Petre Roman